

Pessoas 
 Hans-Joachim Dierks

Localidades 
 Dierks (Arkansas)

Desambiguações de sobrenomes